SSD har flere betydninger:
 Solid State Drive – digitalt lagermedie
 Society System Decontrol eller SSD – amerikansk heavy metal band fra 1990erne